A magyar férfi vízilabdakupa 1966-os kiírását a Szolnoki Dózsa nyerte.

Eredmények

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

A Szolnok játékosai: Szegedi Varga Kázmér, Pintér I. István, Pintér II. István, Kuczora Ferenc, Koncz István, Kanizsa Tivadar, Urbán Lajos, Kádár György, Kulcsár Tamás, Katona Gábor, Selmeczi László, Szabó János, Vezsenyi Péter, Borzi Miklós, Edző: Kanizsa Tivadar

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda